Yxkull kan syfta på

Ikšķile – en tätort i Lettland, på svenska även Yxkull
Yxkull (släkt) –  en baltisk adelssläkt